Эскадренные миноносцы типа «Дардо» — тип эскадренных миноносцев Королевского итальянского флота, построенных в начале 1930-х годов. Предназначались для совместных действий с крейсерами типа «Зара», поэтому к ним предъявлялись повышенные требования по скорости и дальности плавания.

Конструкция и вооружение 
Проект разрабатывался на основе эсминцев типа «Турбине». От предшественников эсминцы «Дардо» отличались более мощной энергетической установкой, новыми  120-мм/50 орудиями и дополнительными бортовыми топливными цистернами. Размеры корпуса также увеличились, в основном за счёт ширины. Форштевень на эсминцах «Дардо» и «Страле» оставался прямым, тогда как на других он был заменён на более изящный яхтенный, уменьшающий заливаемость водой носовой оконечности корабля.

С целью освобождения места для более эффективного расположения зенитного вооружения, дымоходы всех трёх котлов были объединены в одну массивную трубу, ставшей отличительной чертой всех последующих типов итальянских эсминцев.

После вступления в строй выявился главный недостаток эсминцев этого типа — низкая остойчивость. Причинами этого стало общее увеличение веса вооружения, систем управления огнём и применение бортовых топливных цистерн. При израсходовании большей части топлива мореходные качества корабля особенно ухудшались, поэтому на практике приходилось часть топлива оставлять в цистернах, что сокращало дальность плавания. В дальнейшем стали применять замещение нефти водой, что сказывалось на качестве топлива. Вскоре на всех четырёх кораблях было уложено по 90-100 тонн твердого балласта и установлены бортовые кили. Это привело к увеличению стандартного водоизмещения с 1205 до почти 1400 тонн и серьёзной потере скорости. В условиях повседневной службы эти эсминцы редко могли развить скорость выше 30 узлов.

Вскоре после вступления Италии в войну на всех четырёх эсминцах вместо устаревших 40-мм автоматов и 13,2-мм пулемётов были установлены 5-6 — 20-мм/65 автоматы. В 1942—1943 годах с эсминцев «Дардо», «Фречча» и «Саэтта» был снят кормовой торпедный аппарат, а на его месте разместили 2 (2 × 1) — 37-мм/54 орудия. Часть 20-мм/65 автоматов заменили на 3 (3 × 2) — 20-мм/70.

Эсминцы «Дардо» в ВМС Греции 
В 1929 году Греция заказала в Италии четыре эсминца типа «Дардо». Построенные для греческого флота корабли («Идра», «Спеце», «Псара» и «Кунтуриотис») отличались от оригинального проекта более коротким корпусом, уменьшенным мостиком и размещением артиллерии в одинарных установках (4 × 1) по линейно-возвышенной схеме.

Список кораблей

Примечания

Источники 
 
 
 

Эскадренные миноносцы Италии периода Второй мировой войны
Эскадренные миноносцы по типам
Военные корабли и суда Orlando